Leonel Correia Pinto, educador português radicado no Brasil, é mestre em Psicologia pela PUC do Rio de Janeiro, (1968); pedagogista, doutor em Pedagogia e livre docente em Psicologia educacional pela PUC-RS, (1974); foi professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará (UFC), tendo se aposentado em 1994. Na UFC, lecionou nos cursos de graduação e pós-graduação, dirigiu cursos de especialização, orientou dissertações de mestrado e desenvolveu a pedagogia da compreensão existencial, publicada em dez volumes pela UFC, entre 1989 e 1993.

Publicações
Pinto, L. C. 1993 'Prefácio à plenitude docente'. Fortaleza, Universidade Federal do Ceará. Cadernos do Departamento de Fundamentos da Educação, 19.
Pinto, L. C. 1992 'A pessoa no mundo do ensino'. Fortaleza, Universidade Federal do Ceará. Cadernos do Departamento de Fundamentos da Educação, 18.
Pinto, L. C. 1991 'Compreensão, ciência e poesia'. Fortaleza, Universidade Federal do Ceará. Cadernos do Departamento de Fundamentos da Educação, 11.
Pinto, L. C. 1990 'O pequeno livro da educação compreensiva'. Fortaleza, Universidade ederal do Ceará. Cadernos do Departamento de Fundamentos da Educação, 5.
Pinto, L. C. 1984a 'Teoria CSA da aprendizagem humana ou da experiência integrada: discurso, métodos e avaliações'. Revista Educação em Debate, vol. 2, nº1, pp. 69-91.
Pinto, L. C. 1984b 'Uma tecnologia educacional para o 'modo-ser' no ensino-aprendizagem'. Fortaleza, Imprensa Universitária/UFC. Documentos Universitários, 15.

Educadores do Brasil
Educadores de Portugal
Psicólogos do Brasil
Psicólogos de Portugal
Pedagogistas
Professores da Universidade Federal do Ceará